Le mot coma désigne notamment :
 le coma, une abolition de la conscience.

Arts 
 Coma est un groupe rock polonais.
 Coma est un groupe punk de Québec.
 Coma est un groupe de jazz-rock progressif danois.
 Coma est un récit de Pierre Guyotat.

Télévision 
 Coma est le  de la  de la série télévisée X-Files : Aux frontières du réel.
 Coma (Donor) est un téléfilm américain réalisé par Larry Shaw diffusé en 1990.
 Coma est un film néerlandais réalisé par Paula van der Oest diffusé en 1994.
  est une mini-série américaine de deux épisodes diffusée en 2012.

Cinéma 
 Coma est le titre original du film Morts suspectes réalisé par Michael Crichton en 1978.
 Coma est un film australien réalisé par Richard Franklin sorti en 1978.
 Coma est un film franco-italien réalisé par Denys Granier-Deferre sorti en 1994.
 Coma est un film américain réalisé par Anil Baral sorti en 1998.
 Coma est un film iranien réalisé par Arash Moirian sorti en 2004.
 Coma est un film réalisé par Stuart Charles sorti en 2005.
 Coma est un film mexicain réalisé par Luis Felipe Hernandez Alanis sorti en 2006.
 Coma est un film américain réalisé par Maria Beatty sorti en 2007.
 Coma est un film américain réalisé par Liz Garbus sorti en 2007.
 Coma est un film belge réalisé par R. Kan Albay sorti en 2008.
 Coma est un film américain réalisé par Drew Antzis sorti en 2009.
 Coma - Esprits prisonniers  (Кома) est un film russe réalisé par Nikita Argounov sorti en 2020.
 Coma est un film français réalisé par Bertrand Bonello sorti en 2022.

Astronomie 
 La coma est l'autre nom donné à la  chevelure d'une comète.
 Coma Berenices est le nom latin de la constellation de la Chevelure de Bérénice.
 Amas de Coma est un amas de galaxies.

Optique 

 La coma ou aberration de coma est l'aberration sphérique asymétrique des faisceaux obliques. Voir aberration géométrique.

Patronyme 

 Joel Font Coma, homme politique andorran.
 Marc Coma, pilote de rallye raid.
 Olga Adellach Coma, femme politique andorrane.
 Sylvie Coma, journaliste française.

Toponyme 

 Coma village égyptien de l'Antiquité.

Homophone 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de titre